Adambuch steht für:
 ein christliches Adambuch, siehe Leben Adams und Evas
 der Sidra Rabba, das Hauptwerk der Mandäer